Ли́венская у́лица — улица в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы. Получила своё название в 1986 году в честь города Ливны в Орловской области, в силу того, что находится на пути автодороги М2 Крым, которая проходит через Орловскую область. Её прежнее название — Посёлок Поляны.

Описание 
Ливенская улица имеет двухстороннее транспортное движение (по полосе на каждое направление движения). До пересечения с Изюмской улицей имеет тротуары с 2 сторон; с одной стороны полосы —  газон с деревьями между проезжей частью и тротуаром. От Изюмской до Краснолиманской улицы имеет тротуары с 2 сторон, отделённые газоном.

В 2020 году была продлена от Изюмской улицы до Краснолиманской улицы за счёт присоединения Проектируемого проезда №6074.

Расположение 
Ливенская улица начинается от Краснолиманской улицы и доходит до дошкольного учреждения школы №1354 на Скобелевской улице.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

 Дом №1
 Дом №3
Универсам «Домашний» (дом №11)

По чётной стороне:

 Дом №2
 Дом №2а строение 1
 Дом №2а строение 2
 Дом №6

Транспорт 
На самой улице нет ни станции метро, ни автобусной остановки. Но рядом есть следующие остановки Московского общественного транспорта:

 Станция метро  (400 м)
 Автобусная остановка «Школа» (280 м).
Станция МЦД-2  (270 м)

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь городов